Brunswick County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Brunswick County, North Carolina 
 Brunswick County, Virginia